Louis Coulon ist der Name folgender Personen:
* Louis Coulon (Geograph) (1605–1664), französischer Geograph und Historiker
 Louis Coulon (Bartträger) (1828–1916), französisches Postkartenmotiv